William James peut désigner:
  (1542-1617), académicien anglais et évêque anglican ;
  (c. 1721-1783), commandant gallois de l'Armée indienne britannique ;
  (1771-1837), avocat anglais et promoteur du transport ferroviaire ;
  (1791-1861), homme politique radical anglais ;
  (1807-1881), juge gallois ;
 William H. James (1831-1920), homme politique américain et gouverneur du Nebraska ;
 William James (1842-1910), psychologue et philosophe américain ;
  (1854-1889), ingénieur britannique ;
  (1858-?), joueur de cricket anglais ;
 William James (1866-1948), photographe britannique-canadien ;
  (1870-1940), juge américain de Californie ;
  (1873-1945), homme politique américain du Michigan ;
  (1881-1974), amiral et auteur britannique ;
  (1892-1977), pianiste et compositeur australien ;
  (1896-1974), officier de la marine américaine ;
  (1914-1993), homme politique américain du Maryland ;
  (1930-2015), soldat et médecin militaire australien ;
  (né en 1935), major-général de l'armée de l'air américaine ;
  (né en 1979), joueur américain de football américain ;
 , joueur de rugby anglais.